Spring Valley kan syfta på:

 Spring Valley, Arizona
 Spring Valley, Illinois
 Spring Valley, Kentucky
 Spring Valley, Nevada
 Spring Valley, New York
 Spring Valley, Ohio